Епархия Мвеки () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Мвека, Демократическая Республика Конго. Епархия Мвеки входит в митрополию Кананги.

История 
24 марта 1953 года Святой Престол учредил апостольскуюй префектуру Мвеки, выделив её из апостольского викариата Кананги (ныне — архиепархия Кананги).

29 сентября 1964 года апостольская префектура Мвеки была преобразована в епархию буллой Cum parvulum Римского Папы Павел VI.

Ординарии епархии 
 епископ Marcel Evariste Van Rengen (1957 - 1988);
 епископ Gérard Mulumba Kalemba (1989 - 2017).
 епископ Oscar Nkolo Kanowa (2017 - ).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum parvulum, AAS 77 (1966), стр. 563

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Демократической Республики Конго